Anthaxia scutellaris scutellaris é uma subespécie de insetos coleópteros polífagos pertencente à família Buprestidae.

A autoridade científica da subespécie é Gene, tendo sido descrita no ano de 1839.

Trata-se de uma subespécie presente no território português.

Referências

Ligações externas 
 Anthaxia scutellaris - Biodiversity Heritage Library - Bibliografia
 Anthaxia scutellaris - NCBI Taxonomy Database
 Anthaxia scutellaris - Global Biodiversity Information Facility
 Anthaxia scutellaris - Encyclopedia of Life

Coleópteros polífagos de Portugal
scutellaris
Coleópteros descritos em 1839